Операция «Пекин» — эвакуация части польского военно-морского флота — эсминцев «Бужа», «Блыскавица» и «Гром» — с Балтийского моря в воды Великобритании, союзной Польше, осуществлённая за несколько дней до начала Второй мировой войны. Кораблям было приказано следовать в британские порты и в случае начала войны Польши с Германией действовать совместно с Королевским флотом. Операция увенчалась успехом, позволив спасти эсминцы от неминуемой гибели в водах Балтики.

Предпосылки 
Целью операции была эвакуация польского дивизиона эсминцев () с Балтийского театра военных действий в более безопасные воды Великобритании. Польское Верховное командование понимало, что в случае начала войны с Германией, флот которой имел значительное численное превосходство над польским, польские ВМС вероятнее всего будут уничтожены. Кроме того, эвакуация кораблей в военное время практически невозможна, так как датские проливы находились в зоне оперативной досягаемости Кригсмарине и Люфтваффе.

24 августа 1939 года Британское правительство направило маршалу Рыдз-Смиглы предложение эвакуировать с Балтики самые современные корабли польского флота. Поначалу Рыдз-Смиглы ответил отказом, но позднее изменил своё решение.

Ход операции 

26 августа 1939 года, на следующий день после заключения англо-польского военного альянса, командующий польским флотом контр-адмирал Юзеф Унруг одобрил план операции «Пекин». Запечатанные конверты с приказами были разосланы на корабли.

29 августа в 12:55 по радио и флажным семафором кораблям был передан сигнал «Пекин, Пекин, Пекин», означавший начало операции. В 14:15 эсминцы выступили в поход под командованием командор-поручика Романа Станкевича. После полуночи корабли вошли в Эресунн, встретив в проливе германские лёгкий крейсер Königsberg и эсминец. Далее группа проследовала через Каттегат и Скагеррак.

31 августа корабли были замечены немецкой морской авиацией, после чего группа сменила курс в сторону Норвегии, рассчитывая ночью избавиться от нежелательного авиасопровождения. Позднее корабли легли на прежний курс и вошли в Северное море.

В 9:25 1 сентября на кораблях получили известие о германском вторжении в Польшу. Началась Вторая мировая война. В 12:58 группа встретила британские эсминцы Wanderer и Wallace, после чего приняла британского офицера связи. В 17:37 того же дня корабли пришвартовались в порту Эдинбурга.

Итоги операции 

Эвакуация кораблей, вызвавшая в Польше недовольство общественности, оказалась мудрым решением. Эсминцы приняли активное участие в боевых действиях совместно с Королевским флотом и двум из них удалось уцелеть в войне (Burza и Błyskawica). С другой стороны, та часть польского флота, что осталась на Балтике, была захвачена либо потоплена в первые дни войны. В частности, четвёртый польский эсминец — Wicher — и крупнейший корабль польского военно-морского флота минный заградитель Gryf были потоплены уже на третий день войны, 3 сентября.

Морские сражения Второй мировой войны
Сражения Сентябрьской войны
1939 год в Польше
Эвакуации
Август 1939 года
Сентябрь 1939 года